Lübke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Lübke (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Britta Lübke (* 1958), deutsche Fernsehjournalistin, Regisseurin und Produzentin
 Christian Lübke (* 1953), deutscher Historiker

 Friedrich Wilhelm Lübke (1887–1954), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein
 Georg Lübke (1859–1924), deutscher Architekt
 Heinrich Lübke (1894–1972), deutscher Politiker (Zentrum/CDU), Bundespräsident (1959–1969)
 Helmut Lübke (1936–2006), deutscher Unternehmer
 Julia Lübke (* 1977), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Marco Lübke (* 1976), Bremer Kommunalpolitiker
 Paul Lübke (1902–um 1987), deutscher Chirurg
 Ralf Lübke (* 1965), deutscher Leichtathlet

 Walter Lübke (1861–1930), Oberbürgermeister von Bad Homburg vor der Höhe
 Wilhelm Lübke (1826–1893), deutscher Kunsthistoriker
 Wilhelm Meyer-Lübke (1861–1936), Schweizer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Wilhelmine Lübke (1885–1981), Ehefrau des deutschen Bundespräsidenten Heinrich Lübke

Lübke bezeichnet außerdem:
 Lübke (Werft), eine ehemalige Werft in Wolgast

Siehe auch:
 COR Sitzmöbel Helmut Lübke
 Lübcke
 Lüpke